Nebrídio (prefeito urbano) - oficial romano do ;
 Nebrídio (sobrinho de Élia Flacila) - nobre romano do ;
 Nebrídio (gramático assistente) - assistente romano do ;
 Nebrídio de Narbona - clérigo franco do ;